La línea 11A de UCOT inter es una línea suburbana que une la ciudad de Montevideo con su área metropolitana mediante 6 ramales:
 Sauce (ramal predominante con mayor cantidad de horarios)
 Santa Rosa
 San Bautista
 Castellanos (6 servicios al día, 3 de ida y 3 de vuelta)
 San Ramón
 Chamizo (2 servicios al día, 1 de ida y 1 de vuelta)
Dichos ramales culminan en estas ciudades ubicadas en el departamento de Canelones y el departamento de Florida.

Creación 
Esta línea se creó desde sus inicios para la empresa CUTUSA, la cual a los pocos años de su creación pasó a ser cooperativa, llamándose simplemente CUTU. Con el paso de los años se le fue extendiendo su recorrido, añadiendose más de una ruta hacia determinados puntos de llegada, a esto se le conoce como ramales. Dicha cooperativa la operó hasta el año 2007, año en el que se realizó una reestructura en el transporte suburbano y debido a las complicaciones que dicha cooperativa atravesaba, fue cesada de sus actividades y esta línea (junto con otras que también poseía), pasó a manos de la cooperativa UCOT, quien la opera hasta el presente. Además de los empleados quienes trabajaron en la ya ex CUTU, también pasaron a manos de UCOT las unidades que la anterior cooperativa, dichas unidades eran todas de motor delantero, por lo cual desde el siguiente año UCOT las ha ido renovando significativamente, radiando a las mismas del transporte suburbano en el año 2022, sólo encontrándose en el sector urbano / departamental del departamento de Canelones.

Referencias 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://ucot.net/
 https://moovitapp.com/index/amp/es-419/transporte_p%25C3%25BAblico-line-11A-Montevideo-1672-1903165-31596758-36
 https://moovitapp.com/index/amp/es-419/transporte_p%25C3%25BAblico-line-11A-Montevideo-1672-1903165-31596758-0

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo